Alternanza di generazioni – fenomeno biologico per cui l'aspetto esterno e/o l'assetto cromosomico della generazione iniziale si differenziano notevolmente da quelli della generazione seguente, ma sono identici a quelli della generazione ancora seguente 
 Alternanza politica – passaggio del governo di un paese democratico alternativamente, a partiti politici e leader di coalizioni contrapposte
 Alternanza vocalica – in linguistica, alternanza di suoni vocalici e/o consonantici all'interno del tema di una parola 
 Alternanza dell'onda T – fenomeno del ritmo cardiaco riscontrato dall'elettocardiogramma